Miejscowości na Białorusi:
 Śmietanicze – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie szkłowskim
 Śmietanicze – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie petrykowskim

Linki zewnętrzne